

Atleti polacchi
Agnieszka Bednarek – pallavolista
Filip Bednarek – calciatore
Jan Bednarek – calciatore
Robert Bednarek – calciatore
Sylwester Bednarek – altista
Tomasz Bednarek – tennista